Мой компьютер может означать:

 Мой компьютер — элемент графического интерфейса пользователя в операционной системе Windows. См. Проводник Windows.
 Мой компьютер — украинский еженедельный журнал, выходивший в 1998—2011 годах.
 Мой компьютер ("My Computer") — короткометражный фильм 2006 года.